Gino Rossi (?) – attore italiano
Gino Rossi (?) – bobbista italiano
Gino Rossi (1884-1947) – pittore italiano
Gino Rossi (1908-1987) – pugile italiano